Anomoderus är ett släkte av skalbaggar. Anomoderus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Anomoderus